Тереза Конкордия Марон, урождённая Менгс (1725, Усти-над-Лабем — 10 октября 1806, Рим) — немецкая художница. Старшая сестра Антона Рафаэля Менгса.

Биография 
Дочь придворного художника Измаила Менгса. В 16 лет переехала со своей семьёй в Рим, где в 1765 году вышла замуж за австрийского художника и ученика её брата Антона фон Марона. Тереза Конкордия Марон создала несколько эмалей, пастелей и миниатюр, включая автопортрет и портрет её младшей сестры Юлии.

Среди её учениц были Аполлония Зейдельман, Франческа Браччи, София Джордано и её племянница Анна Мария Менгс.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Родившиеся в 1725 году
Умершие 10 октября
Умершие в 1806 году
Умершие в Риме
Персоналии по алфавиту
Художники по алфавиту
Художницы по алфавиту
Художницы Германии XVIII века
Художницы Германии XIX века